Байдала — название населённых пунктов в Казахстане:

 Байдала — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
Байдала — село в подчинении городской администрации Павлодара Павлодарской области.
 Байдала — село в Жетысайском районе Туркестанской области.